Али́м Ходжа́ев (; 1910—1977) — узбекский, советский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1959). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949) и Государственной премии СССР (1977 — посмертно).

Биография 
Родился а в Бухаре.

В 1929 году окончил Бухарский институт просвещения, участвовал в театральной самодеятельности.

С 1929 года и до конца жизни — актёр Государственного узбекского театра драмы им. Хамзы в Ташкенте (с 2001 — Узбекский национальный академический драматический театр). В 1975—1977 годах — директор театра.

Выступал и как режиссёр. В 1951 году окончил режиссёрские курсы при ВТО в Москве. 

Снимался в кино.

В 1955—1977 годах — председатель правления Театрального общества Узбекской ССР.

Член ВКП(б) с 1945 года. Член ЦК КП Узбекистана (1966—1971, 1976—1977). Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 6—9 созывов. Член Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР при СМ СССР (1963—1977).

Умер 14 февраля 1977 года в Москве. Похоронен в Ташкенте на Чигатайском мемориальном кладбище.

Награды и звания 
 Народный артист Узбекской ССР (1948)
 Народный артист СССР (1959)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение главной роли в спектакле «Алишер Навои» Уйгуна и И. А. Султанова
 Государственная премия СССР (1977 — посмертно)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1967)
 Орден Ленина (1970)
 Орден Трудового Красного Знамени (1951)
 Два ордена «Знак Почёта» (в т.ч. 1945)
 Орден «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан) (2002 — посмертно)
 Медали

Творчество

Роли в театре 
 
  — «Принцесса Турандот» К. Гоцци — Калаф
  — «Мятеж» по Д. А. Фурманову — Козлов и Шегабутдинов
  — «Два коммуниста» К. Яшена — Пулат
  — «История заговорила» 3. Саида и Н. С. Сафарова — Гафар-заде
  — «Маска сорвана» З. Р. Фатхуллина — Эльбай
  — «Сожжём» К. Яшена — Урман
  — «Интервенция» Л. И. Славина — Бродский
  — «Гамлет» У. Шекспира — Розенкранц
  — «Женитьба» Н. В. Гоголя — Анучкин
  — «Гамлет» У. Шекспира — Лаэрт
  — «Коварство и любовь» Ф. Шиллера — Фердинанд
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Яровой
  — «Предатели» З. Р. Фатхуллина — Низамов
 ,  — «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
  — «Отелло» У. Шекспира — Яго
  — «Полёт орла» И. А. Султанова — Умар
 , ,  — «Хамза» К. Яшена и А. Умари — Хамза
  — «Бесприданница» А. Н. Островского — Паратов
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Забелин
  — «За тех, кто в море!» Б. А. Лавренёва — Клобуков
  — «Русский вопрос» К. М. Симонова — Гульд
 1948 — «Алишер Навои» Уйгуна и И. А. Султанова — Алишер Навои
  — «Генерал Рахимов» К. Яшена — Кедров
  — «Мещане» М. Горького — Пётр Бессеменов
  — «Заря Востока» Н. С. Сафарова — Салохиддин
  — «Сердечные тайны» Б. Рахманова — Саттар
  — «Пролитая чаша» Ван Шифу — Chjin Gun
  — «Разбойники» Ф. Шиллера — Карл Моор
  — «Дочь Ганга» по Р. Тагору — Нолинакха
  — «Путеводная звезда» К. Яшена — Полторацкий
  — «Люди с верой» И. А. Султанова — Юлдаш Камилов
  — «Фауст и смерть» А. С. Левады — Ярослав
  — «Неизвестный» И. А. Султанова — Нияз
  — «Убийца» Уйгуна — Садик Сабирович
  — «Король Лир» У. Шекспира — Лир
 «Дядя Ваня» А. П. Чехова — Астров
 «Неоконченный диалог» В. М. Чичкова — Сальвадор Альенде
 «Заря революции» К. Яшена — Акбарбай
 «Я вижу звёзды» С. А. Азимова — Полванов
 «Бай и батрак» Хамзы — Салих-бай
 «Юлий Цезарь» У. Шекспира — Юлий Цезарь
 «Антигона» Софокла — Креонт
 «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана— Маттиас Клаузен

Режиссёрские работы 
  — «Сердечные тайны» Б. Рахманова
  — «Пролитая чаша» Ван Шифу
 «Бай и батрак» Хамзы
 «Абу Райхан Беруни» Уйгуна
 «Бай и батрак» Хамзы (Драматический театр Хасково, Болгария)

Фильмография 

  — Шакалы Равата
  — Новоселье — Дехканбай
  — Авиценна — отец Авиценны
  — Дохунда — Хайит
  — Священная кровь — Хаким
  — Высокая должность — Равшан
  — По путёвке Ленина — Мидхад
  — Сыновья идут дальше — Давранбек
  — Второе цветение — Мурадов
  — Судьба поэта — Шахид
  — Хамза — Хамза
  — Где ты, моя Зульфия? — инструктор
  — Звезда Улугбека — Ходжа Ахрар
  — Трудный путь — Буриев
  — Одержимый — шейх Аббас
  — Лоле (короткометражный) — старик
  — Тайна пещеры Каниюта — Джавхарий
  — Измена — Низамеддин
  — Рустам и Сухроб — поэт
  — Сказание о Рустаме — поэт
  — Встречи и расставания — эпизод
  — Побег из тьмы — Салих Махдум
  — Восход над Гангом — Мондип
  — Преодолей себя — Салимхан Абиди

Память 
 Сырдарьинский театр музыкальной драмы в Гулистане, колледж культуры в Бухаре, а также одна из средних школ Ташкента названы именем А. Ходжаева.

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970
 «Кино». Энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1987

Примечания

Ссылки 

Члены ЦК КП Узбекистана
Социалистический реализм
Персоналии:Узбекский театр драмы имени Хамзы
Общественные деятели СССР
Общественные деятели Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Похороненные на Чигатайском кладбище